Фрашери () се може односити на:
 Абдул Фрашери (), албански дипломата
 Сами Фрашери
 Наим Фрашери